Natalia Mishkutenok, née le 14 juillet 1970 à Minsk, est une patineuse artistique russe qui concourt en couple. Avec son partenaire Artur Dmitriev, elle a gagné le titre olympique en 1992.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Artur Dmitriev

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique soviétique
Patineuse artistique russe
Championne du monde de patinage artistique
Championne olympique de l'Équipe unifiée
Championne olympique de patinage artistique
Médaillée d'argent olympique russe
Naissance en juillet 1970
Naissance en RSS de Biélorussie
Naissance à Minsk
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1992